Парламентарните избори в Турция през 2018 г. са 26–ти по ред избори за Велико Народно събрание на Турция. Те са предсрочни избори, насрочени да се проведат на 24 юни 2018 г., заедно със президентските избори в страната.

Участници 
Таблицата по-долу показва 8–те допуснати до изборите партии, които са предоставили списъци с кандидати на Върховния избирателен съвет (YSK) преди крайния срок (21 май). На таблицата се виждат партиите и алиансите по реда на бюлетината.

Избирателна система 
Избирателни райони и излъчване на брой места за депутати:

Социологически проучвания

Извън Турция

Резултати 

Резюме на парламентарните избори в Турция от 24 юни 2018 г.

Източници 

2018
Избори през 2018 година
2018 година в Турция